Karczówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Karczówka, village du powiat de Przysucha
 Karczówka, village du powiat de Zwoleń

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Karczówka, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Karczówka, village du powiat de Żagań

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Karczówka, hameau